Wotsch bezeichnet folgende Flüsse in Russland:

 Wotsch (Nördliche Keltma), linker Nebenfluss der Nördlichen Keltma
 Wotsch (Wochma), rechter Nebenfluss der Wochma

Wotsch ist die deutsche Bezeichnung für:
 Boč, Ortsteil von Stráž nad Ohří, Tschechien
 Boč (Berg), 978 m hoher Berg in der Nähe von Poljčane im östlichen Teil Sloweniens